Orsans kan syfta på:
 Orsans, Aude
 Orsans, Doubs